Qubadlı, auch Kashunik genannt, bezeichnet
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Qubadlı (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Qubadlı (Rayon)